Николай Константинович Крио́ни (род. 5 сентября 1953 года) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета в 2015—2019 гг.

Биография 

В 1971 году закончил СОШ № 107 г. Уфы. В 1976 году получил диплом по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» в Уфимском авиационном институте (УАИ). В 1976—1977 годах работал инженером на Ярославском радиозаводе, а в 1977—81 годах – инженером в УАИ.

В 1981—1985 годах был аспирантом Института проблем механики АН СССР в Москве, после чего в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Трение и износ в машинах».

С 1985 по 1992 годы работал на кафедре начертательной геометрии и черчения УАИ (учёное звание доцента Н. К. Криони получил в 1987 году). Также в 1989—1992 годах являлся ответственным секретарём приёмной комиссии УАИ, а в 1992—2003 годах — начальником учебного управления УГАТУ.

В 2003—2015 годах работал проректором по учебной работе УГАТУ.

В 2005 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Трение и износ в машинах». В 2006 году стал профессором.

27 апреля 2015 года Н. К. Криони был избран ректором Уфимского государственного авиационного технического университета. 5 сентября 2019 года он покинул пост ректора.

Научная деятельность 

Имеет научные исследования в области контактного взаимодействия твёрдых тел. Является автором и соавтором более 180 научных и учебно-методических трудов (в том числе четырёх монографий, пяти учебных пособий, авторских свидетельств на изобретения, патентов, медалей ВДНХ СССР).

Общественная деятельность 
Является членом ассоциации инженерного образования России, редколлегии научного журнала «Вестник УГАТУ», председателем редакционного совета университета и общественного совета журнала «Педагогический журнал Башкортостана».

Награды 

 Почётная грамота Государственного Комитета РБ по науке, высшему и среднему профессиональному образованию (1997);
 Почётное звание «Заслуженный работник народного образования РБ (2002);
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006).

Примечания 

Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Ректоры Уфимского государственного авиационного технического университета
Доктора технических наук